Знаменская сельская территория

Белгородская область 

Знаменская сельская территория Старооскольского городского округа (территориальная единица)

Тульская область 

Знаменская сельская территория Ясногорского района